Landecker ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Landecker (* 1969), Schauspielerin
 Hannah Landecker, Soziologin
 Werner S. Landecker (1911–2002), deutsch-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Soziologe